LoVecchio ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Paolo LoVecchio (1913–2007), US-amerikanischer Sänger, Entertainer und Schauspieler, siehe Frankie Laine
 Jeff LoVecchio (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler